Åkers distrikt kan syfta på:

Åkers distrikt, Småland
Åkers distrikt, Södermanland

Se även
Åkers församling
Åkers socken